«ТНТ4» — общероссийский развлекательный телеканал, начавший вещание 1 января 2016 года на базе телеканала ТНТ-Comedy и на эфирных частотах телеканала 2x2. Входит в субхолдинг «ГПМ Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ).

История 
В октябре 2015 года в СМИ появилась информация о том, что 1 января 2016 года холдинг «Газпром-Медиа» планирует запустить телеканал с архивным контентом ТНТ на эфирных частотах 2х2. С 16 ноября 2015 года российский тематический телеканал «ТНТ-Comedy» начал транслировать архивные программы ТНТ. Среди них документальные расследования «Необъяснимо, но факт», скандальное ток-шоу «Окна» с Дмитрием Нагиевым, ток-шоу детективных расследований «Запретная зона», кулинарный проект «Ешь и худей» и другие.

8 декабря 2015 года в рассылке кабельным операторам представители холдинга сообщили, что 1 января 2016 года на базе «ТНТ-Comedy» появится новый эфирный российский телеканал под названием «ТНТ4» с архивной библиотекой ТНТ. Так 1 января 2016 года «ТНТ4» начал свое вещание вместо «ТНТ-Comedy», а также на аналоговых частотах телеканала «2х2». Уже 24 июня 2016 года ТНТ4 запустил свой собственный официальный сайт — tnt4.ru. До этого момента у телеканала была только страница на официальном сайте ТНТ.

31 января 2017 года со спутника «ABS 2» (75° в. д.) начала вещание международная версия ТНТ4 — «ТНТ4 International», запуск которого был запланирован на 1 января того же года, а 15 мая 2017 года компания ООО «Комеди ТВ» сменила наименование на ООО «Телеканал ТНТ4». 30 августа 2017 года ООО «Телеканал ТНТ4» зарегистрировал товарный знак «ТНТ4», заявка на регистрацию которого была подана 29 января 2016 года.

18 декабря 2017 года «ТНТ4» сменил графическое оформление и видоизменил свой логотип. 1 января 2018 года «ТНТ4» отдал несколько своих эфирных аналоговых частот (в том числе 60 ТВК в Москве) новому российскому телеканалу «Супер».

1 апреля 2018 года «ТНТ4» выходил в эфир под названием «БузоваTV». Сетка вещания телеканала под этим названием состояла из телесериалов и выпусков развлекательных программ с участием Ольги Бузовой. Анонсы и заставки оставались прежними, в рекламных блоках и спонсорских рекламах использовался логотип «ТНТ4».

20 августа 2018 года телеканал начал производить собственную адаптацию американского шоу «Прожарка», которое до этого попытался запустить «Первый канал», но неудачно.

16 июля 2019 года ТНТ4 запустил новый для российского ТВ формат стендап-шоу «22 комика», в котором не было резиденства и привычной для подобных шоу структуры.

16 октября 2019 года телеканал перешёл на формат вещания 16:9.

31 декабря 2022 года к 7 летию каналу канал обновился. Сменилось оформление, и канал стал ближе к своему собрату «ТНТ» Это второе, по счету, обновление ТНТ4.

Руководство

Директора телеканала 
 Гавриил Гордеев (2016—2020)
 Аркадий Водахов (с 2020)
 Марина Разумова (23 марта — 20 декабря 2022)

Программы и телесериалы

Текущие программы 

 Comedy Club Classic (с 1 января 2016 года)
 Погода (с 1 января 2016 года)
 Такое кино (с 7 февраля 2016 года)
 Comedy Баттл (с 2 апреля 2016 года)
 Comedy Club. Поставь по-братски (с 22 апреля 2019 года)
 Что было дальше? (с 13 апреля 2020 года)

Текущие сериалы 

 Универ (с 1 февраля 2016 года)
 Наша Russia (с 2 апреля 2016 года)
 Реальные пацаны (с 25 апреля 2022 года)
 Универ. Новая общага (с 23 июня 2022 года)
 Интерны (с 29 июня 2022 года)

Архивные программы 

 Секс с Анфисой Чеховой (с 1 января 2016 по 1 ноября 2019 года)
 Убойная лига (с 1 января 2016 по 24 декабря 2021 года)
 Убойной ночи (с 1 января 2016 по 24 декабря 2021 года)
 Comedy Woman Classic (с 1 января 2016 по 1 января 2023 года)
 Перезагрузка (с 1 января по 1 мая 2016 года)
 Такси (с 1 января 2016 по 18 ноября 2018 года)
 Окна (с 1 января 2016 по 18 мая 2018 года)
 Истории большого города (с 1 января 2016 по 22 июня 2018 года)
 Запретная зона (с 1 января по 28 апреля 2016 года)
 Необъяснимо, но факт (с 1 января 2016 по 22 июня 2018 года)
 Холостяк (с 7 февраля по 6 марта 2016 года)
 Школа ремонта (с 5 марта 2016 по 22 июня 2018 года)
 Ешь и худей (с 3 по 24 апреля 2016 года)
 Агенты 003 (с 1 мая 2016 по 18 ноября 2018 года)
 Большие чувства (с 28 ноября 2016 по 6 января 2017 года)
 Ютьюбинск (с 6 по 15 января 2017 года)
 Рыжие (с 16 января по 12 марта 2017 года)
 Comedy Club. Exclusive (с 30 января 2017 по 8 июня 2018 года)
 Не спать! (с 13 марта 2017 по 25 июня 2021 года)
 ВЖУХ! (с 1 апреля 2017 по 1 марта 2019 года)
 FUNтастика (с 29 мая по 15 июня 2017 года)
 Золотая коллекция (с 13 июля 2017 по 20 декабря 2019 года)
 Деньги или позор (собственное производство) (с 20 июля 2017 по 26 ноября 2018 года)
 StandUp фестиваль «Открытый микрофон» (собственное производство) (с 7 августа 2017 по 18 августа 2018 года)
 Big Russian Boss Show (с 31 октября по 5 ноября 2017 года)
 Убойный вечер (с 9 декабря 2017 по 3 ноября 2019 года)
 Сэлфи (проиграло «Бой за эфир») (18 февраля 2018 года)
 Прожарка (собственное производство) (с 18 февраля 2018 по 24 октября 2022 года)
 Comedy смотрит Comedy (собственное производство) (с 25 августа по 7 октября 2018 года)
 ХБ (с 8 октября 2018 по 1 ноября 2019 года)
 Куски (с 4 марта 2019 по 30 июля 2021 года)
 СуперИнтуиция (с 15 июля 2019 по 29 февраля 2020 года)
 22 комика (собственное производство) (с 22 июля по 16 сентября 2019 года)
 Comedy Club. Поздравь по-братски (с 23 декабря 2019 по 8 марта 2023 года)
 Удиви меня! Лучшее (с 7 марта 2020 по 22 июня 2021 года)
 Love is (с 7 по 8 марта 2020 года)
 Большой завтрак (с 9 марта по 3 апреля 2020 года)
 Сидим дома (с 27 апреля по 8 мая 2020 года)
 Блиц-крик (с 27 апреля 2020 по 2 декабря 2021 года)
 Созвон (с 18 мая 2020 по 2 января 2022 года)
 Кто здесь комик? (с 6 июня по 5 ноября 2020 года)
 Реутов ТВ (11 июля 2020 года)
 Солдатки (с 20 июля 2020 по 26 ноября 2021 года)
 Открытый микрофон (с 1 по 12 февраля 2021 года)
 Я себя знаю! (с 15 марта 2021 по 9 июля 2022 года)
 StandUp outside (с 5 апреля 2021 по 11 сентября 2022 года)
 Студия СОЮЗ (с 25 апреля по 10 июня 2022 года)
 Stand Up (с 15 июля 2022 по 3 февраля 2023 года)
 Это миниатюры (собственное производство) (с 31 октября по 31 декабря 2022 года)

Архивные сериалы 

 Женская лига (с 1 января 2016 по 27 сентября 2019 года)
 Бешенл Джеографик (с 2 января по 13 июня 2016 года)
 Зайцев+1 (с 1 января 2016 по 22 июня 2022 года)
 Дружба народов (с 6 февраля 2016 по 2 мая 2020 года)
 Неzлоб (с 12 марта по 13 декабря 2016 года)
 Любовь на районе (с 23 апреля по 4 июня 2016 года)
 Сладкая жизнь (с 3 по 5 мая 2016 года)
 Бункер, или Учёные под землёй (с 9 по 20 мая 2016 года)
 Чернобыль. Зона отчуждения (с 16 по 29 мая 2016 года)
 Закон каменных джунглей (с 30 мая 2016 по 22 июня 2021 года)
 Студия 17 (с 13 июня 2016 по 10 января 2017 года)
 Страна в Shope (с 19 июня 2016 по 25 марта 2017 года)
 Счастливы вместе (с 7 августа 2016 по 28 февраля 2023 года)
 ЧОП (с 11 сентября 2016 по 25 июля 2020 года)
 Шурочка (с 28 ноября 2016 по 4 марта 2017 года)
 Легко ли быть молодым? (с 12 декабря 2016 по 28 июня 2018 года)
 Кризис нежного возраста (с 19 декабря 2016 по 26 января 2017 года)
  (с 31 июля по 4 августа 2017 года)
 Бородач (с 23 февраля 2018 по 25 ноября 2022 года)
 Бедные люди (1 апреля 2018 года)
 Озабоченные, или Любовь зла (с 21 мая по 21 июня 2018 года)
 Остров (с 20 октября по 22 декабря 2018 года)
 Пьяная фирма (с 3 по 6 декабря 2018 года)
 Улица. Режиссёрская версия (с 4 февраля 2019 по 22 июня 2022 года)
 В Москве всегда солнечно (с 1 июля 2019 по 31 мая 2020 года)
 Острые козырьки (с 23 июля 2019 по 28 июня 2020 года)
 Офис (с 7 октября 2019 по 10 октября 2020 года)
 Конная полиция (10 января 2021 года)
 Внутри Лапенко (с 7 по 17 февраля 2022 года)
 Зема-3 (с 23 по 26 мая 2022 года)
 Физрук (с 13 июня 2022 по 3 января 2023 года)

Архивные мультсериалы 

 Пётр I. Факты и мифы (с 18 мая по 5 июля 2022 года)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ТНТ4
 Страница ТНТ4 на сайте «Газпром-Медиа Холдинга»

Телеканалы «Газпром-медиа»
Телеканалы на русском языке
Юмористические телеканалы
Круглосуточные телеканалы
Развлекательные телеканалы
HD-телеканалы
Телеканалы России